Пуэрто-Серрано () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 80 км². Население — 7116 человек (на 2010 год). Расстояние — 105 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Puerto Serrano
 Puerto Serrano

Населённые пункты Кадиса
Муниципалитеты Кадиса